Martorell (llinatge), llinatge gandienc dels segles XIV i XV 
 Toponímia:
 Martorell, vila i municipi de la comarca del Baix Llobregat a la confluència dels rius Llobregat i Anoia 
 Martorell de la Selva, entitat de població d'hàbitat dispers del municipi de Maçanet de la Selva (La Selva)
 Estació de Martorell, intercanviador ferroviari a la població de Martorell (Baix Llobregat)
 Estació de Martorell-Enllaç, estació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 
 Estació de Martorell Vila - Castellbisbal, estació de ferrocarril de les línies S4 i S8 de la Línia Llobregat-Anoia (FGC)
 Puig Martorell, muntanya de Lluçà a la comarca d'Osona 
 Passatge Bernardí Martorell, conjunt arquitectònic del Raval.
 Entitats:
 Club de Futbol Martorell, club de futbol català de la ciutat de Martorell (Baix Llobregat).
 Futbol Sala Martorell, club de futbol sala de la vila de Martorell 
 Museu Martorell, museu de geologia al parc de la Ciutadella de Barcelona 
 Esdeveniments:
 Batalla de Martorell (1114), batalla lluitada entre alguns comtats catalans i els almoràvits
 Batalla de Martorell (1641), episodi de la Guerra dels Segadors 
 Biografies:
 Albert Martorell i Otset (Madrid, 1916 - Barcelona, 2011), futbolista
 Aldonça Martorell, filla de Francesc Martorell i la seua esposa Damiata 
 Antoni Martorell i Miralles (Montuïri, 1913 - Palma, 2009), sacerdot franciscà, pedagog i músic mallorquí 
 Antonio Martorell Cardona (Santurce, 1939), pintor i escriptor porto-riqueny
 Artur Martorell i Bisbal (Barcelona, 1894 - 1967), pedagog català 
 Bernardí Martorell i Puig (Barcelona, 1877 - 1937), arquitecte modernista 
 Bernat Martorell (Sant Celoni, 1390 - Barcelona, 1452), pintor de la segona etapa del gòtic internacional 
 Carmen Martorell Pallás (València, 1942), psicòloga i política valenciana
 Francesc Martorell i Peña (Barcelona, 1822 - 1878), corredor reial de canvis i comerciant/antiquari de professió català. Viatger, estudiós de la numismàtica, naturalista aficionat, arqueòleg de nom.
 Gabino Martorell i Fivaller (1846 – 1893), aristòcrata menorquí IV duc de l'Almenara Alta 
 Galceran Martorell, germà gran del novel·lista Joanot Martorell 
 Jaume Martorell, fill de Francesc Martorell i la seua esposa na Damiata i, per tant, germà de l'escriptor Joanot Martorell 
 Jeroni Martorell i Terrats (Barcelona, 1877 - 1951), arquitecte català 
 Joan Martorell, diversos personatges
 Joanot Martorell (Gandia, ~1413 - València, 1468), escriptor medieval valencià en llengua catalana 
 Jofré Martorell, fill de Francesc Martorell i la seua muller Damiata i net de Guillem Martorell 
 Josep Maria Martorell i Fivaller (Ciutadella, 1843 - Madrid, 1886), aristòcrata, advocat i polític menorquí 
 Miquel Martorell Pou (Lloseta, 1939), campió d'Espanya de persecució en pista 
 Oriol Martorell i Codina (Barcelona, 1927 - 1996), director de coral, pedagog i catedràtic en història
 Ricardo Martorell y Fivaller (Ciutadella, Menorca, ? - Madrid, 1907), aristòcrata i polític menorquí